Gruppe G steht für: 

 verkürzt die antifaschistische Widerstandsgruppe G um Hans Gasparitsch und Fritz Brütsch (alias Kolka) im Stuttgart der 1930er Jahre
 Gruppe G (Künstlervereinigung), Münchner Künstlervereinigung Ende des 19. Jahrhunderts, siehe auch Scholle (Künstlervereinigung)
 Gruppe G (Motorsport), bestimmte Tuningstufe von Tourenwagen
 Gruppe G (Vasenmaler), Gruppe attischer Vasenmaler des Rotfigurigen Stils